Lorena García puede referirse a:
Lorena García de las Bayonas (1966-), una cocinera y personalidad televisiva venezolana.
Lorena García Díez (1982-), una periodista y presentadora española.
Lorena García-Hevia (1985-), una bióloga e investigadora española 
Lorena García Gil (1993-), una árbitra de balonmano y profesora de educación física española, que también fue jugadora de la división de plata y entrenadora de dicho deporte.
Lorena García (cocinera), una cocinera y personalidad televisiva venezolana.